Uomini di parola – film del 1981 diretto da Tano Cimarosa
Uomini di parola (Stand Up Guys) – film del 2012 diretto da Fisher Stevens